CZ poate fi:
 Cehia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .cz, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Cehia
 Catanzaro, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 China Southern Airlines, codul IATA al acestei companii aeriene